Dangerously in Love bezeichnet:
 ein Musikalbum von Beyoncé Knowles, siehe Dangerously in Love (Album)
 eine Single von Destiny’s Child, siehe Dangerously in Love (Lied)

Dangerously in Love 2 bezeichnet:
 eine Single von Beyoncé Knowles, siehe Dangerously in Love (Lied)

siehe auch:
 Dangerously in Love Tour, Solo-Tournee von Beyoncé Knowles